Picking Strawberries – cortometraggio del 1904 prodotto dalla Hepworth
 Picking Strawberries – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Natural Colour Kinematograph Co.